Duga je lahko:
 Duga, Nikšić (Črna gora)
 Duga, Podgorica (Črna gora)